Winnie Sorgdrager (1948), politica en voormalig Minister van Justitie.
 Affaire van Sorgdrager en de procureurs-generaal, een conflict uit 1998 tussen Winnie Sorgdrager en het College van procureurs-generaal
 Museum Sorgdrager, een museum op Ameland.